La Serie A1 1994-1995 è stata la 76ª edizione del livello più alto del campionato italiano maschile di pallanuoto. 
In questa stagione il torneo è stato allargato a 14 squadre, con le prime otto qualificate ai Play-off e le ultime due condannate alla retrocessione.
Nella prima fase si è imposta la Roma-Racing, che ha chiuso il campionato in testa alla classifica, ma in finale ha ceduto il passo al Posillipo, al terzo titolo consecutivo. La Canottieri Napoli è retrocessa dopo 47 anni di permanenza ininterrotta nella massima serie.

Classifica

Play Off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale Scudetto

Verdetti
 CN Posillipo Campione d'Italia
 Canottieri Napoli e Volturno retrocesse in Serie A2

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1994-95

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1994
Sport acquatici nel 1995
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto